I’ll Be Home for Christmas steht für:

 I’ll Be Home for Christmas (Lied), Weihnachtslied von Walter Kent, Buck Ram und Kim Gannon (1943)
 I'll Be Home for Christmas (1988), US-amerikanischer Spielfilm von Marvin J. Chomsky
 I’ll Be Home for Christmas (2016), US-amerikanischer Spielfilm von James Brolin, (Hallmarkproduktion)
 I’ll Be Home for Christmas, Originaltitel von Heimkehr der Liebe - Das Weihnachtswunder von St. Nicholas, US-amerikanischer Film von Jerry London (1997)
 I’ll Be Home for Christmas, Originaltitel von Eine wüste Bescherung, US-amerikanischer Film von Arlene Sanford (1998)